Виман может означать:
 Виман (Вэй Мань, или Ви Ман) — правитель корейского государства Чосон в начале II века до н. э., см. Чосон Вимана.
 Виман, Давид (1884—1950) — шведский гимнаст.
 Виман, Карл (род. 1951) — американский физик, лауреат Нобелевской премии за 2001 год.
 Виман, Матиас (1902—1969) — немецкий актёр театра и кино.

См. также 
 Виманн, Доротея (1755—1815) — немецкая сказительница.
 Вихман